Оле́г Васи́льевич Шу́стов (род.  31 августа 1937 года, с. Гродеково Приморского края) — российский учёный, лауреат Государственной премии СССР (1982).

Биография
Родился в 1937 году в семье Василия Ефимовича Шустова  (1910 — 1989) и Нины Константиновны   Пашкевич (1916 — 1991). Есть старшая сестра Лидия и два младших  брата — Эрнст  и Валерий.

Учился в калужской школе №10. Окончил МВТУ им. Баумана.

В 1966—1996 работал в институте ВНИИМЭТ (где его начальником был Феликс Бусол) и в Производственном объединении «Гранат» (Калуга). С 1976 г. главный инженер и заместитель директора ПО «Гранат».

Лауреат Государственной премии СССР 1982 года в области науки и техники - за разработку и внедрение новой технологии
производства материалов электронной техники. Награждён орденами   Трудового Красного Знамени и «Знак Почёта».

С 1990-х годов ради укрепления здоровья стал заниматься бегом. Увлечение выросло до значительных достижений — на счету Олега Васильевича участие в сверхмарафонских пробегах «Гагарин-Калуга», «Тула-Калуга», «Париж-Москва», «Москва-Париж», суперпробеге в Сибири.

В 1997 по 2012 — оценщик, затем заместитель директора Калужского филиала аудиторской фирмы «Росэкспертиза». Оценивал стоимость угольных  шахт в Хакасии, земельных участков в Норильске, заводов в Подмосковье и в Калуге.

С 2012 года на пенсии. Живёт в Калуге. Автор книги воспоминаний «Люди идут по свету…» и воспоминаний «Байки из жизни».

Примечания

Ссылки
 Официальный сайт 

Выпускники МГТУ